Where the Heart Is (livro), de Billie Letts, adaptado no filme de 2000

Filmes

 Where the Heart Is (filme de 1990), com Uma Thurman e Christopher Plummer
 Where the Heart Is (filme de 2000), com Natalie Portman e Ashley Judd
 Where the Heart Is (filme de 2012), produção indiana

Telesséries
 Where the Heart Is (telessérie de 1969), exibida nos EUA até 1973
 Where the Heart Is (telessérie de 1997), exibida no Reino Unido até 2006